Fray peut signifier :
 Frère en espagnol ;

Toponyme 

 La Chapelle-Saint-Fray est une commune française, située dans le département de la Sarthe en région Pays de la Loire.

Patronyme 

 David Fray (1981-), pianiste français.
 Jean-Baptiste Fray-Fournier (1764-1835), chirurgien militaire français.
 Jenaya Wade-Fray (1988-), joueuse britannique de basket-ball.
 Michael Fray (1947-2019), athlète jamaïcain.

Pseudonyme 

 Ralph Wellner Salaway (1913-1991), écrivain américain.

Titre 

 Fray est un spin-off futuriste de la série télévisée Buffy contre les vampires.
 The Fray est le deuxième album studio du groupe américain de rock The Fray.

Divers 
 The Fray est un groupe de rock américain.

Voir aussi 
 
Patronyme anglais
Patronyme français
Patronyme hispanique